Николай Жариков:
 Жариков, Николай Алексеевич (1918—1987) — советский специалист в области ракетно-космической техники.
 Жариков, Николай Леонидович (род. 1931) — советский и украинский архитектор, градостроитель.
 Жариков, Николай Михайлович (1920—2013) — советский и российский психиатр.